Cenac peut faire référence à :

Patronyme 
 Winston Cenac (1925-2004), Premier ministre de Sainte-Lucie (1981-1982) ;
 Neville Cenac, son frère, ministre des Affaires étrangères et président du Sénat de Sainte-Lucie ;
 Wyatt Cenac, comédien américain.

Sigle 
 CENAC, Centre pour l'action non-violente, Lausanne (Suisse)

Géographie 
 Cenac, une commune de Moldavie.